

Cinema 
 Night Train to Munich (titolo alternativo Night Train) – film del 1940 diretto da Carol Reed

 Night Train (Ye che) – film del 2007 di Yinan Diao
Night Train – film del 2009 di Brian King
 Night Train – film diretto da Nicolas Roeg in produzione nel 2010

Letteratura 
 Il treno della notte (Night Train) – romanzo di Martin Amis del 1997

Musica 
 Night Train – album dell'Oscar Peterson Trio del 1962
 Night Train – traccia dell'album Arc of a Diver di Steve Winwood del 1980
 Night Train – singolo dei Visage del 1982, dall'album The Anvil
 Night Train – traccia dell'album Anchors Aweigh dei Bouncing Souls del 2003
 Night Train – EP dei Keane del 2010
 Night Train – album di Jason Aldean del 2012